U-45 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej
 U-45 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej SM UB-45; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-45
 U-45 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UC-45 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich